A Equipe Marroquina de Copa Davis representa o Marrocos na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Real Federação Marroquina de Tênis.

Time atual

Equipe de 2010:
Mehdi Ziadi
Rabie Chaki
Reda El Amrani
Talal Ouahabi

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe marroquina)

Marrocos